

Ніборк — колишня назва міста Нідзиця
 Ніборк — село, в гміні Сорквіти Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Див. також 
 Ніборк-Другий